Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1983 — финальный поединок Кубка обладателей кубков сезона 1982/83, клубного футбольного турнира для обладателей национальных Кубков Европы. Матч прошёл 11 мая 1983 года на стадионе «Уллеви», расположенном в шведском городе Гётеборг. В решающем противостоянии сошлись шотландский клуб «Абердин» и представитель Испании мадридский «Реал». В основное время матча команды обменялись голами — на мяч футболиста «красных» Эрика Блэка «сливочные» ответили точным ударом с пенальти в исполнении Хуанито. В дополнительное время удача улыбнулась футболистам шотландского коллектива — на 112-й минуте встречи ворота «Реала» поразил форвард абердинцев Джон Хьюитт. Гол оказался победным — «донс» праздновали победу со счётом 2:1 и впервые в своей истории завоевали трофей на международной арене.

Путь к финалу

«Абердин»

«Реал»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1982/1983
 Суперкубок Европы 1983

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на UEFA.com

1983
Кубок обладателей кубков УЕФА
Кубок обладателей кубков 1983
Международные спортивные соревнования в Гётеборге
Международные соревнования по футболу в Швеции
События 11 мая
Май 1983 года
Спорт в Швеции в 1983 году
Спорт в Испании в 1983 году
Спорт в Шотландии в 1983 году